Русецький — українське та білоруське прізвище.

Відомі носії

 Русецький Анатолій Анатолійович — український правник і громадський діяч.
 Русецький Анатолій Анатолійович — старший лейтенант Національної поліції України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Русецький Валерій Аськович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Русецький Денис Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Русецький Іван — посол до Райхсрату Австро-Угорщини у 1861—1866 роках.
 Русецький Канут — польський художник.
 Русецький Микола Вікторович (* 1990) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Русецький Руслан Юрійович — полковник Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.

 Русецька Галина Францівна (1918—1973) — радянська акторка театру і кіно українського походження.

Примітки 

Українські прізвища
Білоруські прізвища